Brignole, muy pequeña población y frazione en Italia.
Brignole (familia), antigua familia noble de Génova
Stazione di Genova Brignole, escala ferroviaria de Génova
Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, villa de Génova

Personas 

Angelo Brignole, ciclista italiano (1923-2006)
Anna Pieri Brignole Sale (1765-1815), dama de palacio de  María Luisa de Austria y condesa intrigante muy relacionada con Talleyrand;
Anton Brignole Sale  (1786-1863), importante diplomático, intelectual y ministro de Estado del Reino de Cerdeña;
 Anton Giulio Brignole Sale (1605-1662), marqués, escritor, político, diplomático y religioso católico al servicio de la República de Génova;
Giacomo Maria Brignole (1724-1801), último de los dogos genoveses;
Giacomo Luigi Brignole (1797-1853), cardenal católico italiano, considerado el más influyente de su época, considerado para devenir papa aunque murió antes de asumir tal cargo; 
 Gian Francesco II Brignole Sale (1695-1760), diplomático, general y doge (dogo)  de los genoveses durante la Guerra de Sucesión;
Giuseppe Brignole militar italiano del siglo XX;
Maria Brignole Sale De Ferrari (1812-1888), duquesa italiana de Galliera, filántropa, muy afecta a París y muy relacionada con la casa de Orléans;
Maria Caterina Brignole Sale (1737-1813), princesa de Mónaco (desde 1757) luego de Condé (desde 1798), apodada « la plus belle femme de France / La más bella mujer de Francia ».